Condado de Beaverhead
Rio Beaverhead
Beaverhead (cratera)

Desambiguações de topônimos